Усо́лье — название населённых пунктов в России.


Архангельская область 
 Усолье — прежнее название города Сольвычегодск в Котласском районе.
 Усолье — деревня в Онежском районе.
 Усолье — деревня в Холмогорском районе.

Владимирская область 
 Усолье — село в Камешковском районе.

Иркутская область 
 Усолье-Сибирское — город, до 1940 года — Усолье.

Пермский край 
 Усолье — город, административный центр Усольского района.
 Усолье — деревня в Оханском городском округе.

Самарская область 
 Усолье — село в Шигонском районе.

Ярославская область 
 Усолье — прежнее название села Купанское в Переславском районе.

См. также 
 Новое Усолье